T-Mobile — группа компаний, работающих в области мобильной связи, которые находятся в собственности немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom. Эти компании управляют GSM-сетями в Европе.

Буква «T» — это часть слова «Telekom». У многих подразделений Deutsche Telekom названия начинаются на «T-».

Также T-Mobile имеет свою долю собственности у некоторых восточноевропейских мобильных операторов. Число клиентов в США (третий по размерам оператора- сотовой связи в стране) превысило 70 миллионов.

В марте 2011 года холдинг Deutsche Telekom подписал соглашение совместно с компанией AT&T, согласно которому последняя приобретает T-Mobile USA за $39 млрд, но из-за сложностей с регулирующими органами компания AT&T отказалась от планов по завершению поглощения T-Mobile USA.

T-Mobile в России 
Компания «Мобильные ТелеСистемы» является региональным партнёром T-Mobile, предоставляя абонентам оператора роуминг в России. Таким образом все фирменные устройства T-Mobile получили возможность работать с сим-картами МТС.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании T-Mobile 

Компании Германии
Телекоммуникационные компании
Операторы сотовой связи
Deutsche Telekom
Провайдеры Wi-Fi
Компании, расположенные в Бонне